Toponímia:
 Anglaterra: 
 Shoreham (Kent)
 Shoreham-by-Sea
 Estats Units:
 Shoreham (Nova York)
 Shoreham (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 East Shoreham, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 New Shoreham, població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.